Owczarek szkocki długowłosy
 Owczarek szkocki krótkowłosy